Jan Bakker (missionaris) (1833-1890), Nederlands missionaris in Suriname
 Jan Bakker (schilder) (1879-1944), Nederlands kunstschilder
 Jan Harke Bakker (1893-1975), Nederlands schaatser, Nederlands kampioen allround 
 Jan Bakker (marathonschaatser), Nederlands schaatser, 20e in de Elfstedentocht 1997
 Jan Bakker (schaker), Nederlands schaker
 Jan Bakker (bioloog), Nederlands hoogleraar
 Jan Bakker (Engelandvaarder) (1922-2016)
 Jan Bakker (kunstenaar) (1925-)
 Jan Bakker (voetballer) (1938–), voormalig Nederlands voetballer bij o.a. SC 't Gooi/SC Gooiland